Die Football League First Division 1982/83 war die 84. Saison der höchsten englischen Fußballliga. Sie begann am 28. August 1982 und endete am 14. Mai 1983.

Der FC Liverpool gewann mit elf Punkten Vorsprung vor Aufsteiger FC Watford seine mittlerweile 14. Meisterschaft und verteidigte damit den Titel aus dem Vorjahr. Knapp dahinter rangierten in jeweils kurzem Abstand der neue FA-Cup-Sieger Manchester United sowie Tottenham Hotspur, Nottingham Forest und Aston Villa. Neben Watford konnten auch die anderen beiden Aufsteiger Norwich City und Luton Town die Klasse halten; stattdessen mussten Manchester City, Swansea City und Brighton & Hove Albion den Gang in die Second Division antreten. Diese drei Vereine sollten in der Folgesaison durch die drei Zweitligaaufsteiger Wolverhampton Wanderers, Queens Park Rangers und Leicester City ersetzt werden.

Abschlusstabelle 
!!EgS
||16
||20
||21
||26
||22
||22
||23
||21
||21
||22
||25
||21
||24
||25
||19
||22
||30
||26
||20
||25
||25
||24

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Torschützenliste

Die Meistermannschaft des FC Liverpool 
In der folgenden Aufstellung wurden alle Spieler aufgelistet, die während der Saison 1982/83 für den FC Liverpool in einem Ligaspiel zum Einsatz kamen. Es muss beachtet werden, dass im englischen Fußball zumeist eine Mindestanzahl von Spielen vorausgesetzt wird, um die offizielle Meistermedaille entgegennehmen zu dürfen. Da hinsichtlich der konkreten Regelung vor Einführung der Premier League Unklarheit herrscht, wurden all die Spieler mit einem Sternchen (*) versehen, die wegen ihres geringen Beitrags mutmaßlich keine Meistermedaille erhalten haben. In Klammern sind die Anzahl der Einsätze sowie die dabei erzielten Tore genannt.

Wichtige Ereignisse 
 Manchester United gewann den englischen FA Cup durch einen 4:0-Triumph im Entscheidungsspiel über Brighton & Hove Albion. Das erste Spiel ging 2:2 aus. Den Ligapokal gewann der Meister FC Liverpool.
 Der Stürmer Kenny Dalglish vom FC Liverpool wurde zum Spieler des Jahres gewählt. Zum besten jungen Spieler der Saison wurde der 21-jährige Waliser Ian Rush vom FC Liverpool gewählt.

Literatur 
 Barry J. Hugman (Hrsg.): The PFA Premier & Football League Players’ Records 1946–1998. 5th edition. Queen Anne Press, Harpenden 1998, ISBN 1-85291-585-4.
 Brian Pead: Liverpool. A Complete Record 1892–1988. 2nd edition. Breedon, Derby 1988, ISBN 0-907969-44-5 (Breedon Books Sport).

Weblinks 
 England 1982-83 auf RSSSF.org (englisch)

Einzelnachweise und Fußnote 

1982/83
Fußballsaison 1982/83